|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Windeck

Weblinks 

Windeck
!